Тандер-Бей (округ), Тандер-Бей () — округ у провінції Онтаріо, Канада. 
 Оклахома-Сіті Тандер, «Оклахома-Сіті Тандер» () — професійна баскетбольна команда, заснована у 1967, розташована в місті Оклахома-Сіті (штат Оклахома).
Тандер-Бей — важливий транспортний вузол, світового значення центр вивозу пшениці.
 Ґуд-Тандер (Міннесота), Ґуд-Тандер () — місто в окрузі Блю-Ерт, штат Міннесота, США.